Lanoye ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Henri Tugnot de Lanoye (1744–1804), französischer General der Revolutionskriege 
 Tom Lanoye (* 1958), flämischer Romancier, Kabarettist, Kritiker, Dichter, Kolumnist